Sympaector är ett släkte av skalbaggar. Sympaector ingår i familjen plattnosbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Plattnosbaggar
Sympaector